Dungeons & Dragons: Joc de rol.
 Dungeons & Dragons, títol original de la pel·lícula doblada com Dracs i Masmorres (pel·lícula).
 Dungeons & Dragons (sèrie de TV): una sèrie televisiva sobre el món Dungeons & Dragons.
 Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God: la següent pel·lícula de Dungeons & Dragons Joc de figures en miniatura de Dungeons & Dragons: un joc de figures en miniatura.
 Dungeons & Dragons Online: un MMORPG.
 Dungeons & Dragons Tactics'', un videojoc d'estratègia per torns feta per la PlayStation Portable.